

Codici 
 E25 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Rochedale (APTA)
 E25 – codice ECO della Difesa Nimzo-Indiana, apertura degli scacchi

Strade 
 E25 – strada europea Hoek van Holland – Palermo
 E25 – autostrada ecuadoregna Troncal de la Costa